KVB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Skövde (Svezia)